Рут Вестхаймер (, урождённая Карола Рут Зигель; род. 4 июня 1928, Франкфурт, Германия), более известная под псевдонимом «Доктор Рут» (Dr. Ruth) — американский сексопатолог, ведущая теле- и радиопередач, автор множества книг.

Рут Вестхаймер родилась в еврейской семье. В 1939 г., после того, как её отец был арестован нацистами, мать сумела переправить девочку по программе «Киндертранспорт» Центрального британского фонда немецких евреев в Швейцарию, где Рут провела все годы Второй мировой войны; её родители погибли в ходе Холокоста. Узнав об этом в 1945 г., Рут Зигель приняла решение отправиться в Палестину, где вступила в военизированную организацию «Хагана», получила навыки снайпера и была серьёзно ранена бомбой во время Арабо-израильской войны 1948—1949 годов.

С 1950 г. изучала психологию в парижской Сорбонне, затем преподавала там же. В 1956 году эмигрировала в США, где получила степени магистра по социологии и доктора гуманитарных наук в учительском колледже Колумбийского университета (Teachers College, Columbia University). Позже она завершает свою работу по основам сексологии в пресвитерианском госпитале города Нью-Йорк.

Её новаторские шоу «Сексуальные разговоры» выходили на радио в 1980-х годах после 12 часов ночи и длились всего 20 минут. Но по мере того, как шоу набирало популярность, длительность передачи была увеличена до полутора часов, а трансляции стали вестись по всей территории США. Успеху содействовал сам стиль ведения передачи. Он был подчёркнуто вежливым, откровенным и в то же время присутствовал тонкий юмор, помогающий слушателям несколько расслабиться.

Доктор Рут написала множество книг по сексологии, включая знаменитые «Энциклопедию секса от доктора Рут» («Dr. Ruth’s Encyclopedia of Sex») и «Секс для чайников» («Sex For Dummies»). Она также работает лектором и профессором в Нью-Йоркском университете и проводит в Йельском университете семинары по сексуальному образованию. В настоящее время Рут ведёт общенациональные шоу на радио и телевидении.
Рут Вестхаймер владеет ивритом, английским, немецким и французским языками.

Она была замужем за Манфредом Вестхаймером 40 лет, пока он не скончался в 1997 году. У супругов родилось двое детей.

В 2019 году в США вышел документальный фильм «Спросите доктора Рут» режиссёра Райана Уайта о Вестхаймер.

Примечания

Ссылки 
 Сайт доктора Рут
 Рут Вестхаймер: Биографическая справка // Справочник «Иностранные психоаналитики» В. Овчаренко, Я. Бороненковой и др.

Сексопатологи
Медики США
Половое просвещение
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Преподаватели Бруклинского колледжа
Преподаватели Леманского колледжа
Преподаватели Университета Адельфи
Выпускники Новой школы
Преподаватели Колумбийского университета
Преподаватели Педагогического колледжа Колумбийского университета
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Педагогического колледжа Колумбийского университета
Награждённые медалью Магнуса Хиршфельда
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии